Pituffissuaq bezeichnet:
 Pituffissuaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Pituffissuaq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland